Europahuis (Amsterdam), een kantoorgebouw in Amsterdam
 Europahuis (Sint Antoniusbank), een voormalig klooster en hotel in Sint Antoniusbank (Bemelen), Nederland
 Maison de l'Europe ofwel Europahuis, een gebouw in Straatsburg, Frankrijk
 Europahuis Ryckevelde, in de Belgische stad Brugge